Barcragujn chumb (2013/2014) – 22. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych w Armenii. Jest to pierwszy sezon po zmianie systemu rozgrywek z „wiosna-jesień” na „jesień-wiosna”.

Pierwszą bramkę rozgrywek zdobył w 56. minucie meczu  –  zawodnik gospodarzy Norayr Sahakian (mecz zakończył się wynikiem 1:1).

Tytuł po raz pierwszy w historii zdobył .

Drużyny 

Po zakończeniu poprzedniego sezonu drużyna  (5.) została rozwiązana.

Zasady rozgrywek 
Rozgrywki odbywają się systemem kołowym w czterech rundach. Każda z drużyn gra z każdą czterokrotnie: dwa razy na własnym boisku oraz dwa razy na wyjeździe. Tym samym wszystkie drużyny rozgrywają po 28 meczów.

Pierwsza i druga runda

Tabela

Miejsca po danych kolejkach

Lider kolejka po kolejce

Wyniki

Trzecia i czwarta runda

Tabela

Wyniki

Tabela

Statystyki

Bramki, kartki 
Aktualne na 24 lipca 2014. Źródło:

Najlepsi strzelcy 
Aktualne na 24 lipca 2014. Źródło:

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 ffa.am
 rsssf.com
 
 

2013 w piłce nożnej
2014 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Armenii
2013 w Armenii
2014 w Armenii